Cellai –  frazione del comune di Rignano sull'Arno
 Giuseppe Cellai – calciatore italiano
 Marco Cellai – politico italiano
 Martino Cellai – militare, cartografo e ingegnere italiano